Magnus Jonsson (ur. 1982) – szwedzki biathlonista
 Magnus Jonsson – szwedzki żużlowiec